23-я ежегодная премия Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2011 (Никелодеон Кидс Чойс Эвордс 2011) премия проводилась 27 марта 2010 в Университете Южной Калифорнии, Galen Center и Парка университета южной Калифорнии. Ведущим был Кевин Джеймс. Церемония длилась 90 минут, и на сайте Kids’ Choice Awards был таймер, который показывал сколько осталось дней, часов, минут и секунд до начала вручения.

Номинанты и исполнители, и трюки для KCA 2011

Ведущие 
 Кевин Джеймс

Люди, вручавшие награды 

 Майк Шинода
 Стив Карелл
 Джон Сина
 Big Time Rush
 Джеки Чан
 Лили Коллинз
 Миранда Косгроув
 Розарио Доусон 
 Роберт Дауни-младший
 Тина Фей
 Фред Фигглхорн
 Джона Хилл
 Виктория Джастис 
 Нейтан Кресс
 Джордж Лопес

 Дженнет Маккарди
 Лиа Мишель
 Кики Палмер
 Кори Монтейт
 Дев Патель
 Никола Энн Пельтц
 Джексон Рэтбоун
 Katy Perry
 Крис Рок
 Зои Салдана
 Джейден Смит
 Дэвид Спейд
 Джерри Трейнор
 Шон Уайт

Исполнители 
 Джастин Бибер — «Baby» 
 Rihanna — «Don't Stop the Music», «Rude Boy», «Hard»

Исполнители до церемонии 
 Миранда Косгроув - Kissin U (Pre-Show)

Диктор 
 Томас Кенни

Специальные гости 
 Адам Сэндлер

Выступления героев Nicktoons 
Сначала идет фильм а потом герой который появился в шоу
 Пингвины из Мадагаскара - Пингвины 
 Волшебные родители - Пуф и Фуп
 Фанбой и Чам-Чам - Фанбой и Чам-Чам

Номинации

Телевидение

Лучшее ТВ шоу 
 Дайте Санни шанс
 АйКарли (Победитель 2 раз подряд)
 Всё тип-топ, или Жизнь на борту
 Волшебники из Вэйверли Плэйс

Любимый актер телевидения 
 Ник Джонас из Jonas
 Джо Джонас из Jonas
 Коул Спроус из Всё тип-топ, или Жизнь на борту 
 Дилан Спроус из Всё тип-топ, или Жизнь на борту (Победитель 2 раз подряд)

Любимая актриса ТВ 
 Миранда Косгроув из АйКарли 
 '''Селена Гомес из Волшебники из Вэйверли Плэйс''   (Победитель 2 раз подряд)
 Кики Палмер из Тру Джексон  
 Майли Сайрус из Ханна Монтана Лучшее реалити-шоу 
 American Idol 
 Are You Smarter Than a 5th Grader? So You Think You Can Dance Wipeout (Победитель)

 Лучший мультсериал 
 Пингвины из Мадагаскара Финес и Ферб Симпсоны Губка Боб Квадратные Штаны (Победитель 2 раз подряд)

 Фильм 

 Лучший фильм 
 Элвин и бурундуки 2 (Победитель)
 Сумерки. Сага. Новолуние 
 Люди Икс: Начало. Росомаха Трансформеры: Месть падших Лучший актер кино 
 Шайа Лабаф из Трансформеры: Месть падших Тейлор Лотнер из Сумерки. Сага. Новолуние (Победитель)
 Зак Эфрон из Папе снова 17 Тайлер Перри из Мэдея в тюрьме

Любимая актриса кино 
 Сандра Буллок из Невидимая сторона 
 Майли Сайрус из Ханна Монтана: Кино (Победитель)
 Меган Фокс из Трансформеры: Месть падших
 Зои Салдана из Аватар

Лучший анимационный полнометражный фильм 
 Рождественская история
 Монстры против пришельцев
 Вверх
 Ледниковый период 3: Эра динозавров

 Лучший голос герой из анимационного полнометражного фильма 
 Джим Керри озвучивает героя из фильма Рождественская история (Победитель) Сет Роген озвучивает героя из фильма Монстры против пришельцев
 Рэй Романо озвучивает героя из фильма Ледниковый период 3: Эра динозавров Риз Уизерспун озвучивает героя из фильма Монстры против пришельцев

 Музыка 

 Лучший певец Jay-Z (Победитель) Ne-Yo
 Шон Кингстон   
 Марио

 Лучшая певица 
 Майли Сайрус 
 Бейонсе
 Lady Gaga
 Тейлор Свифт (Победитель)  

 Лучшая музыкальная группа 
 Coldplay
 The Black Eyed Peas (Победитель 2 раз подряд) Linkin Park
 Jonas Brothers

 Лучшая песня 
 "«I Gotta Feeling»" исполняет The Black Eyed Peas
 "Party in the U.S.A." исполняет Майли Сайрус
 "Paparazzi" исполняет Lady Gaga  
 "You Belong with Me" исполняет Тейлор Свифт (Победитель) Спорт 

 Лучший спортсмен 
 Коби Брайант
 Леброн Джеймс
 Райан Шеклер  (Победитель) Шон Уайт

 Лучшая спортсменка 
 Мисти Мэй-Трейнор (Победитель) Даника Патрик
 Серена Уильямс
 Винус Уильямс

 Другие номинации 

 Лучшая пара 
 Джейкоб и Белла играют Тейлор Лотнер и Кристен Стюарт (Победитель) Эдвард и Белла играют Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт
 Джейк и Нейтири играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана
 Президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама

 Лучшая серия книг 
 Дневник слабака (Победитель) Сумерки
 Дневники вампира  
 Где тротуар заканчивается

 Лучшая видео игра 
 New Super Mario Bros. Wii (Победитель) The Legend of Zelda: Spirit Tracks
 Wii Sports Resort
 Wii Fit
	

 Специальные номинации 
 Большая помощь 
 Мишель Обама Лучший танец с героями анимации 
 Ноа Манк,Мэтт Шивли и Фанбой и Чам-Чам'''

События в шоу

Трюки с слизью 
 Аполо Антон Оно катапультировался в бассейн со слизью.

Ссылки 
 Официальный сайт Nickelodeon Kids' Choice Awards 2010

Кинопремии 2010 года
Телевизионные премии 2010 года
Музыкальные премии 2010 года
2010 год в музыке США